Das Herreneinzel der Australian Championships 1961 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Sieger des Turniers wurde der Australier Roy Emerson, der im Finale seinen Landsmann, den topgesetzten Titelverteidiger Rod Laver in vier Sätzen (1:6, 6:3, 7:5, 6:4) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1961